Akunk peut désigner :
 Akunk, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Akunk, une communauté rurale du marz de Gegharkunik en Arménie ;
 Akunk, une communauté rurale du marz de Kotayk en Arménie.